

Persone
 Avi Loeb (1962) – fisico israeliano
 Caroline Loeb (1955) – attrice, cantante e regista francese
 Chuck Loeb (1955-2017) – chitarrista statunitense
 Jacques Loeb (1859-1924) – biologo tedesco naturalizzato statunitense
 Jamie Loeb (1995) – tennista statunitense
 Jeph Loeb, propr. Joseph Loeb III (1958) – fumettista, produttore televisivo e sceneggiatore statunitense
 Jonh Jacob Loeb (1910-1970) – compositore statunitense
 Leo Loeb (1869-1959) – patologo tedesco naturalizzato statunitense
 Leonard Benedict Loeb (1891-1978) – fisico svizzero naturalizzato statunitense
 Lisa Loeb (1968) – cantautrice e attrice statunitense
 Richard A. Loeb (1905-1936) – assassino statunitense
 Martin Loeb (1959) – attore francese
 Sébastien Loeb (1974) – pilota di rally francese
 Solomon Judah Loeb Rapoport (1786-1867) – rabbino di origine ebraica, nato nel Regno di Galizia e Lodomiria
 Solomon Loeb (1828-1903) – banchiere tedesco naturalizzato statunitense

Altro
 Loeb Classical Library – collana editoriale di classici greci e latini
 Modello di Gordon-Loeb – modello economico-matematico
 Sébastien Loeb Racing – scuderia automobilistica francese